Henschel & Sohn
Ernst & Sohn
Sohn Kee-chung
Karl Ferdinand Sohn
Desambiguação